Кость:

 Кость — составная часть скелета.
 Слоновая кость — драгоценный материал из костей животных, чаще всего, из бивней слонов.
 Игральная кость — игральные кубики.
 Кость, Роман Сергеевич (род. 1984) — украинский скульптор.
 Бондаренко, Константин Петрович (известен под псевдонимом Кость Бондаренко; род. 1969) — украинский политолог, историк.
 Кость Гордиенко (ум. 1733) — кошевой атаман Запорожской Сечи, перешедший на сторону Карла XII. 
 Кость инков — непостоянная добавочная кость черепа человека.
 Половая кость (бакулюм) — кость в половом члене некоторых видов животных.

См. также 
 Кости (значения) 
 Косточка — покрытое деревянистой оболочкой ядро в некоторых плодах.
 Косточка на ноге
 Косточка — кругляшка на счётах.
 Костяшка — пластинка домино.
 Костя (иногда Кость) — сокращение от имени Константин.